Rudlauken ist ein Name ostpreußischer Orte, die heute in Russland liegen:
 Rudlauken, historischer Name von Rüdlauken, 1938–1946 Rothöfen, Kreis Labiau, Ostpreußen: seit 1946 Druschnoje (Kaliningrad, Polessk), Siedlung im Rajon Polessk, Oblast Kaliningrad
 Rudlauken, 1938–1946 Ossafurt, Kreis Insterburg, Ostpreußen: untergegangener Ort im Rajon Tschernjachowsk, Oblast Kaliningrad

siehe auch: 
 Groß Rudlauken, 1938–1946 Rotenfeld, Kreis Labiau, Ostpreußen: seit 1946 Petino (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Polessk, Oblast Kaliningrad